Potomac – plemię indiańskie
 Potomak – rzeka w USA
 Armia Potomaku – główna armia Unii podczas wojny secesyjnej
 (1345) Potomac – jedna z planetoid

Miejscowości w USA:
 Potomac – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Potomac – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery